Сан-Франциско Джайентс () — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ). Клуб был основан в 1879 году. «Сан-Франциско Джайентс» — победители Мировой серии 2010, 2012 и 2014 годов.

Статистика

Легенда о проклятии 
До переезда в Сан-Франциско команда «Джайентс» базировалась в Нью-Йорке и выступала на стадионе «Куганс Блафф» (, букв. «Долина Кугана»), сыграв за 65 лет 17 раз в Мировых сериях и выиграв пять раз титул в 1905, 1921, 1922, 1933 и 1954 годах, а также оформив самую долгую победную серию в Главной лиге бейсбола. Весной 1957 года команда покинула Нью-Йорк и переехала в Сан-Франциско. Это решение стало роковым для команды: на протяжении 53 лет они не могли выиграть титул победителей Главной лиги бейсбола.

В 1962 году из-за дождя был прерван шестой матч серии против «Нью-Йорк Янкис», и в итоге серию проиграли. В 1989 году за пару часов перед одним из первых решающих матчей финала серии против «Окленд Атлетикс» в Сан-Франциско произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли несколько сотен человек, а также были разрушены вместе с рядом кварталов многие строения, в том числе и домашняя арена клуба «Кандлестик-Парк». Игры возобновились спустя 10 дней, и оба домашних матча были проиграны. В следующий раз в финал Мировой серии клуб вышел в 2002 году, проиграв и там, и только в 2010 году выиграл Мировую серию, одолев «Техас Рейнджерс».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды 

Клубы МЛБ
Сан-Франциско Джайентс